Le mot amphisbène provient du grec , formé sur  (« des deux côtés ») et  (« marcher ») et signifiant donc « qui marche dans les deux sens ».

Sciences et techniques 
 Les amphisbènes (Amphisbaenia) sont un sous-ordre de squamates aux pattes absentes ou réduites, significativement différents des lézards comme des serpents.
 L'amphisbène blanc (Amphisbaena alba) et l'Amphisbène cendré (Blanus cinereus) sont deux espèces d'amphisbènes.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, l'amphisbène est un serpent légendaire possédant une tête à chaque extrémité du corps.
 On trouve des représentations similaires de serpents à deux têtes en Mésoamérique et en Amérique du Sud, qu'on appelle aussi amphisbènes.

Culture et société 
 En héraldique, un amphisbène est un serpent ailé (ou un dragon) disposé en forme de deux ou de huit inachevé, avec une seconde tête au bout de la queue.